Сителлы () — семейство воробьиных птиц. В семействе единственный род — Daphoenositta De Vis, 1897.

Список видов 
 Изменчивая сителла Daphoenositta chrysoptera (Latham, 1802)
 Горная сителла Daphoenositta papuensis  (Schlegel, 1871)
 Краснолицый поползень Daphoenositta miranda (De Vis, 1897)

Примечания 

Воробьинообразные
Семейства птиц